Gastón Puerari – calciatore uruguaiano
 Giovanni Puerari – calciatore italiano
 Giuseppe Puerari – calciatore e partigiano italiano
 Ramona Puerari – pallavolista italiana